Бирлешть () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Ербічень.
 Бирлешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Бістра.
 Бирлешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Могош.
 Бирлешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Скерішоара.